Баржанський — єврейське прізвище. Відомі носії:

 Баржанський Адольф Соломонович (1851—1900) — піаніст і композитор.
 Баржанський Володимир Йосипович (1892—1968) — художник.
 Баржанський Михайло Адольфович (1880—1932) — піаніст і музичний педагог.
 Баржанський Юрій Леонідович (1922—1986) — молдавський поет і перекладач.